PFP může být:
zkratka
 People First Party – anglický název Qinmindang, politické strany Čínské republice
 Policía Federal Preventiva – zaniklá policejní složka v Mexiku
 Popular Front Party – politická strana v Ghaně
 Progressive Federal Party – politická strana v Jihoafrické republice

PfP
 Partnerství pro mír (Partnership for Peace)

Společnost PFP s.r.o.

Zkratky